Tetín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Tetín – comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Tetín – comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové